Малоугренёво — село в Бийском районе Алтайского края России.
Административный центр Малоугренёвского сельсовета. Находится у р. Бия. Основано в 1760 году.

География 
Находится в восточной части края, в южных пределах Бийско-Чумышской возвышенности, в пригородной зоне города Бийск, по берегу реки Бия.

История 
Поселение 6—2 вв. до н. э. на территории Малоугренёво находилось на правом берегу р. Бия, в 1 км к востоку от с. Малоугренёво. В 1920—1930 гг. сотрудники БКМ произвели здесь значительные сборы материалов различных эпох, в том числе и керамики.

 История Троицкой церкви

Троицкая церковь освящена в 1997 году. Построена по образцу Спасо-Зашиверской церкви, найденной в 1970 годах в тайге, на севере Сибири. На территории храма, помимо церкви, построена шатровая колокольня и памятная часовня с установленными на ней табличками с именами погибших в Великой отечественной войне жителей села.

 История Малоугренёвской средней школы
1911 — открыта церковно-приходская школа.

1919 — школа стала начальной.

1941 — школа становится семилетней.

1962 — принято решение о преобразовании в восьмилетнюю.

1965 — под учебные классы отдана часть совхозной конторы.

1968 — закладывается фундамент нового школьного здания в центре села.

1972 — распахнула двери новая школа.

1976 — школа стала средней.

Население

Инфраструктура 

 Школа
 Детский сад
 Сельсовет
 Церковь Троицы Живоначальной (Троицкая церковь)
 Дом Культуры
 Фельдшерский пункт
 Отделение почтовой связи
 Отделение Сбербанка России
 Малоугренёвское кладбище

Транспорт 
Ходят автобусы «103», «121».

Примечания 

Населённые пункты на реке Бия
Населённые пункты Бийского района